Му́ксалма:

 Муксалма — упразднённый хутор.
 Большая Муксалма — остров.